Azzaba kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Azzaba (ort), Skikda,

Marocko 

 Azzaba (kommun), Fès-Boulemane, Sefrou, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar